Ниже описано административное деление Китайской республики (1912—1949).

1912-28 
Бэйянское правительство упростило систему административно-территориального деления, используемую при династии Цин, до трех уровней:
 Провинции (省, shěng)
  (道, dào)
 Уезды (縣, xiàn)

Бэйянское правительство создало еще четыре провинции во Внутренней Монголии и прилегающих районах (Чахар, Жэхэ, Нинся, Суйюань) и еще две провинции в частях исторического Тибета (Сикан из Кама и Цинхай из Амдо; У-Цанг в то время был царством Далай-ламы, а не частью какой-либо провинции), в результате чего общее количество провинций достигло 28.

1928-49 
Националистическое правительство также начало создавать общины — города, находящиеся под непосредственным управлением центрального правительства. Под уездами стали добавляться новые уровни, например, волости. Затем в 1928 году края были отменены как излишние. Однако вскоре оказалось, что эта реформа неосуществима, поскольку в средней провинции теперь было более 50 уездов, а в некоторых — более сотни. В результате некоторые провинции позже были разделены на несколько префектур.
 Провинции (省, shěng)
 Районы прямого управления (行政督察區, xíngzhèng dūcháqū)
 Уезды (縣, xiàn)
Создание марионеточного государства Маньчжоу-Го Японской империей в 1930-х годах лишило Китай 4 провинций на северо-востоке (Фэнтянь, Хэйлунцзян, Жэхэ, Цзилинь). После поражения Японии в 1945 году Маньчжурия была повторно включена в состав Китая в виде 9 провинций и 3 общины центрального подчинения. К этому времени насчитывалось в общей сложности тридцать пять провинций, двенадцать муниципалитетов (院轄市, yuànxiáshì), один специальный административный район (特別行政區, tèbié xíngzhèngqǖ) и два региона (地方, diffāng) в качестве административных единиц первого уровня в рамках Китайской Республики.

Ссылки 
 
 The province in history by John Fitzgerald

Административное деление КНР
Китайская Республика